Gastroderma – wewnętrzna warstwa komórek u niższych zwierząt:
 u parzydełkowców – wewnętrzna warstwa komórek wyścielająca jamę gastro-waskularną, zbudowana głównie z komórek nabłonkowo-mięśniowych i gruczołowych. Nie występują w niej komórki parzydełkowe i zmysłowe.
 u gąbek – choanoderma,
 u płaskowców – nabłonek brzusznej strony ciała.

Odpowiednikiem gastrodermy parzydełkowców jest u innych wyższych zwierząt entoderma.

Bibliografia 
 

Histologia